Ринкон Сабросо има више значења:

 Ринкон Сабросо (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ринкон Сабросо (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ринкон Сабросо (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику